Zennester Hombeek is een Belgische voetbalclub uit Hombeek. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7961 en heeft blauw en wit als kleuren.

Geschiedenis 
FC Zennester ontstond in 1965. In 1973 sloot men zich aan bij de Belgische Voetbalbond als Zennester Hombeek en ging er in de provinciale reeksen spelen.

Hombeek bleef er spelen in de lagere provinciale reeksen, in Tweede, Derde en Vierde Provinciale.

Bekende spelers 
 Steven Defour, voormalige Rode Duivel

Erelijst 
 Vierde Provinciale Antwerpen
 winnaar (2x): 2011/12, 2013/14

Resultaten

Trainersstaf

Trainersstaf 1e  ploeg

Trainersstaf Reserven A

Externe links
 Official website zennester hombeek

Voetbalclub in Mechelen